Stratiotosuchus is een geslacht van uitgestorven Crocodylomorpha. Het was, anders dan de hedendaagse krokodilachtigen, een landkrokodil. Met de lange poten kon achter prooien aangerend worden. Het gebit leek ietwat op dat van een moderne krokodilachtige. De schedel was erg hoog voor een krokodilachtige en de staart kort. Stratiotosuchus is een goed voorbeeld van convergente evolutie. In dezelfde tijd als dat Stratiotosuchus leefde liepen er ook andere krokodilachtigen rond, de Peirosauridae, die ongeveer dezelfde bouw hadden. De grootste van deze dieren was de Uberabasuchus, die met een lengte van drie meter ongeveer even groot was als Stratiotosuchus. Het is mogelijk dat Stratiotosuchus op kleine dinosauriërs jaagde. Fossielen van Stratiotosuchus zijn gevonden in Brazilië die dateren uit het begin van het Laat-Krijt.

Fylogenie 
Na een fylogenetische studie kwamen onderzoekers in 2011 tot onderstaande stamboom voor het geslacht Pissarrachampsa, die ook de plaats van de Stratiotosuchus beschrijft. Stratiotosuchus wordt er samen met Baurusuchus ondergebracht in de clade (onderfamilie) Baurusuchinae, die in hetzelfde artikel wordt beschreven.

Uitgestorven Crocodylomorpha